Анзен:
 Анзен () — коммуна в земле Нижняя Саксония, Германия.
 Анзен () — коммуна в департаменте Нор, Франция.
 Анзен () — кантон в департаменте Нор, Франция.
 Анзен () — коммуна в департаменте Па-де-Кале, Франция.

См. также 
 Анзен-Сент-Обен () — коммуна в департаменте Па-де-Кале, Франция.